Radio Ancón es una emisora de radio panameña que transmite por los 92.1 FM desde sus estudios principales ubicados en Calle 50 Edificio SOLENDEG desde la Ciudad de Panamá para la Provincia de Panamá y vía internet. También emite señal para las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas Del Toro por 92.1 FM; para las Provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas por 92.3 FM; para la Provincia de Colón por 102.7 FM y para la Provincia de Darién 100.3 FM

Historia 
Radio Ancón  (Radio Ancón 92.1 FM) es parte de una cadena radial de Panamá: Emporio Radial Ancón. Inicia operaciones en 1990.  Su programación se orienta a revistas noticiosas nacionales e internacionales, programas de comentarios, música y deportes. Transmite por sus frecuencias FM, y vía Web y App.

Radio Ancón es parte del Grupo Radial conocido como Emporio Radial Ancón conformado también por las emisoras Fabulosa Estereo y Tropi Q.  

Desde el 1 de octubre de 2019 cubre todo el país en frecuencia modulada y traslada sus oficinas al edificio SOLENDEG, en la avenida Nicanor De Obarrio, conocida también como Calle 50, en el Centro Bancario de la Ciudad de Panamá.

Programas 
 A Diario, el noticiero de La Mañana Ancón (Guillermo Ruiz, Carlos Botello, Magdiel Torres)
 La Mañana Ancón (con Guillermo Ruiz)
 El Cañonero de Domplín (con Andrés Vega)
 La Cancha (con Miguel Ángel Cuadra y Manolo Alvarez Cedeño)
 Entre Comillas Magazine (con John De León, Josue Villao, Norma Edith, Laritza De León)
 A Diario Vespertino (con Magdiel Torres y Carlos Botello)
 5Mentes (con José Bravo, Gina Buendía, Alejandra Araúz, Zoraida Chong, Yenifer Bolívar)
 Ancón Magazine (con Camilo Coronado)
 Programación Ancón
 Consulta Ciudadana (con Luis Pinedo)
 ¿Qué dicen los jóvenes? (Por Jóvenes Unidos Por la Educación)
 Punto Omega (con Ramón Mendoza)
 Hablamos de todo Un Poco (con Oliver Toribio y José Somarriba)
 Vida Saludable (con Liliana Bernal y Katherine Campos)
 Proyecto Switch (con Nidia Pia Barria y C-solis)
 Territorio Retro (con Guillermo Ruiz)
 El Show de Mico Mono
 Internacionales de Radio Ancón (France 24 - RFI)
 Fin De Semana Deportivo / La Cancha

A Diario 
 El estado del tiempo
 Efemérides
 El Comentario del Día
 Glosas Ancón
 Agenda Informativa
 De La A a la Z (con Magdiel Torres)
 Deportes (con Carlos Botello)
 Entrevista del Día
 El Sillón de Ancón (Carlos Guevara Mann, Alfonzo Fraguela, Miguel Antonio Bernal)

La Mañana Ancón 

 ElCapitalFinanciero.com (con Hitler Cigarruista)
 Agenda Electoral (con Orlando Goncalves)
 Desde NYC (con José Jaén)
 Responsabilidad Social (con Raquel Robleda y Neir Carrasco)
 Agenda Política y de Nuevas tecnologías (con Katiuska Hull)
 Desde La Estrella de Panamá (con Gerardo Berroa)
 Semana Ecológica (con Natalia Young)
 Tertulia de Miércoles (con Nestor González y Javier Castillo)
 Vida Digital (con Alex Neuman)
 Gaby Hábitos (Con Gaby García)
 Agenda Legislativa e Internacional (con Ana Irene Delgado)
 Viaja Ya Panamá (con Maru Galvez)
 Estilo Humano (con Debbie Kuzniecky)
 Muy Entretenido (con Javier Castillo)
 Mirador Económico (con Horacio Estribí)
 Club de Emprendedores PMA (con Morielle Lamuño)

Referencias

Enlaces externos 
Radio Ancón Panamá Sitio
Radio Ancón
 Google Play

Emisoras de radio de Panamá
Medios de comunicación de Panamá
Emisoras de radio fundadas en 1990